Název Bílý Potok má více obcí: 
 Bílý Potok (katastrální území „Bílý Potok pod Smrkem“) – obec v okrese Liberec.

… nebo částí obcí:
 Bílý Potok (Javorník) – část města Javorník v okrese Jeseník.
 Bílý Potok (Vrbno pod Pradědem) – část města Vrbno pod Pradědem v okrese Bruntál.

Bílý Potok také může být názvem knihy:
 Bílý Potok (kniha) – kniha od Jaroslava Rudiše s podtitulem černobílý komiks ze Sudet.

Bílý potok je pak pojmenování řady vodních toků, mimo jiné:
 Bílý potok (přítok Bezdrevského potoka) – přítok Bezdrevského potoka v povodí Vltavy v okrese České Budějovice.
 Bílý potok (přítok Bíliny) – přítok Bíliny v okrese Most
 Bílý potok (přítok Blanice) – přítok Blanice v okrese Strakonice
 Bílý potok (přítok Brložského potoka) – přítok Brložského potoka v okrese Strakonice
 Bílý potok (přítok Bulovského potoka) – levostranný přítok Bulovského potoka v okrese Liberec
 Bílý potok (přítok Fryšávky) – pravostranný přítok Fryšávky v okrese Žďár nad Sázavou
 Bílý potok (přítok Kamenice) – pravý přítok Kamenice v okrese Děčín
 Bílý potok (přítok Kotelského potoka) - levostranný přítok Kotelského potoka v okrese Trutnov
 Bílý potok (přítok Křinice) - pravostranný přítok Křinice v okrese Děčín
 Bílý potok (přítok Mezného potoka) – levostranný přítok Mezného potoka v okrese Cheb
 Bílý potok (přítok Mohelnského potoka) – pravostranný přítok Mohelnského potoka v okrese Cheb
 Bílý potok (přítok Mže) – levostranný přítok Mže v okrese Tachov
 Bílý potok (přítok Načetínského potoka) – pravostranný přítok Načetínského potoka v okrese Chomutov
 Bílý potok (přítok Račího potoka) – levostranný přítok Račího potoka v okrese Jeseník a v Polsku
 Bílý potok (přítok Rolavy) – levostranný přítok Rolavy v okrese Karlovy Vary
 Bílý potok (přítok Ostravice) – pravostranný přítok Ostravice v okrese Frýdek-Místek
 Bílý potok (přítok Smědé) – levý přítok říčky Smědá v obci Bílý Potok
 Bílý potok (levý přítok Svratky) – levý přítok Svratky u Borovnice (okres Žďár nad Sázavou)
 Bílý potok (pravý přítok Svratky) – pravý přítok Svratky ve Veverské Bítýšce v okrese Brno-venkov.
 Bílý potok (přítok Třemošné) – levý přítok Třemošné.
 Bílý potok (přítok Úhlavy) – levý přítok Úhlavy v obci Hamry.
 Bílý potok (přítok Vísky) – pravostranný přítok Vísky v okrese Plzeň-jih.

Název železniční stanice:
 Bílý Potok pod Smrkem (nádraží) – stanice v obci Bílý Potok v okrese Liberec.

Související články 
 Biely potok —   Biely=bílý
 Weißbach —   Weiß=bílý bach=potok

Hydronyma podle barev